Wolfgang Harms ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Harms (Jurist) (* 1929), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Wolfgang Harms (Germanist) (1936–2021), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Wolfgang Harms (Maler) (* 1950), deutscher Maler